Prasówka – drut o średnicy 6–8 mm otrzymany z wlewka sposobem wyciskania współbieżnego na gorąco; materiał wyjściowy używany do wyrobu cieńszego drutu
 Prasówka – potocznie, przegląd prasy, omówienie najnowszych wiadomości prasowych w grupie osób powiązanych zainteresowaniami lub zawodowo